Niemcy:
 Weilheim – dzielnica Balingen
 Weilheim – dzielnica Hechingen
 Weilheim – dzielnica Tybingi
 Weilheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut
 Weilheim an der Teck – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Weilheim in Oberbayern – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau
 Weilheim an der Teck – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Weilheim-Schongau – powiat w kraju związkowym Bawaria

Zobacz też:
 Rietheim-Weilheim